Числа:
 Числа — основное понятие математики; абстрактные сущности, используемые для описания количества.
 «Числа» — журнал русской эмиграции, выходивший в Париже в 1930—1934 годах.
 «Числа» — роман Виктора Пелевина, опубликованный в 2003 году.
 «Числа» — восемнадцатая серия первого сезона американского телесериала «Остаться в живых».

См. также 
 Число (значения)